Bucherbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Bucherbach (Breitenrainbach), rechter Zufluss des Breitenrainbachs (zur Schussen) bei Braitenrain, Gemeinde Eriskirch, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Bucherbach (Inn), rechter Zufluss des Inns bei Buch in Tirol, Bezirk Schwaz, Tirol
 Bucherbach (Mörnbach), rechter Zufluss des Mörnbachs oder der Mörn nach Heiligenstatt, Markt Tüßling, Landkreis Altötting, Bayern
 Bucherbach (Rotach), linker Zufluss der Rotach bei Herberg, Gemeinde Sulzberg, Region Bregenzerwald, Vorarlberg

Burg:
 Burg Bucherbach, Burgruine in Köllerbach, Stadt Püttlingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland

Siehe auch:
 Buchenbach